Мария Беатриче:

 Мария Беатриче Савойская — дочь короля Виктора Эммануила I из Савойского дома
 Мария Беатриче д’Эсте — последняя герцогиня Масса и Каррара.